Wells County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wells County (Indiana)
 Wells County (North Dakota)